

Artisti 
 Chris Jones – cantante britannico
 Christopher Jones (1941-2014) – attore statunitense

Sportivi 
 Chris Jones (n. 1956) – calciatore inglese 
 Chris Jones (n. 1975) – calciatore australiano
 Chris Jones (n. 1992) – calciatore inglese 
 Chris Jones (Christopher Rasheed Jones, n. 1991) – cestista statunitense
 Chris Jones (Christopher James Jones, n. 1993) – cestista statunitense
 Chris Jones (Christopher Allan Jones, n. 1989) – giocatore di football americano statunitense 
 Chris Jones (Christopher Dwightstone Jones, n. 1990) – giocatore di football americano statunitense
 Chris Jones (n. 1995) – giocatore di football americano statunitense
 Chris Jones (n. 1980) – rugbista a 15 inglese
 Christopher Jones (n. 1985) – calciatore gallese
 Christopher Jones (1886-1937) – pallanuotista britannico
 Christopher Jones – ciclista statunitense
 Christopher Jones (n. 1952) – scacchista e compositore di scacchi britannico

Programmatori 
 Chris Jones – sviluppatore di videogiochi di Access Software
 Chris Jones – sviluppatore di videogiochi di Obsidian Entertainment

Religiosi 
 Christopher Jones (1936-2018) – vescovo cattolico

Tecnici cinematografici 
 Chris Jones – regista 
 Chris Jones – tecnico degli effetti visivi
 Chris John Jones – tecnico degli effetti visivi 
 Chris Jones – scenografo